10-й чемпионат мира по лёгкой атлетике среди юношей проходил с 12 по 16 июля 2017 года на стадионе «Касарани» в Найроби, столице Кении. К соревнованиям, согласно правилам, были допущены спортсмены 2000 года рождения и моложе.

Решение о проведении чемпионата в Найроби было принято на Совете ИААФ в Монако 18 ноября 2014 года в отсутствие других кандидатов.

Юношеский чемпионат мира 2017 года стал последним в истории. В августе 2016 года Совет ИААФ отказался от проведения соревнований среди сильнейших легкоатлетов мира в возрасте до 18 лет. Комментируя решение, президент организации Себастьян Коу отметил: «Мы считаем, что это не лучший путь для юных спортсменов на данном этапе их карьеры».

В соревнованиях принял участие 801 спортсмен из 131 страны мира (427 юношей и 374 девушки).

Несколько стран не прислали свои команды на чемпионат по соображениям безопасности. По этой причине от участия отказались США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Япония, Южная Корея.

Несмотря на бессрочное отстранение национальной федерации в связи с допинговым скандалом, ИААФ допустила к соревнованиям девять российских легкоатлетов, которые получили возможность выйти на старт в нейтральном статусе. Несмотря на рекомендации руководства российской сборной пропустить турнир (так же по причине низкого уровня безопасности), своим правом выступить в Кении воспользовались четыре спортсмена: два юноши и две девушки приняли участие в соревнованиях по спортивной ходьбе. Салават Илькаев и Эльвира Хасанова в итоге стали призёрами соревнований (серебряным и бронзовым соответственно).

В ходе чемпионата было улучшено одно высшее мировое достижение среди юношей — 16-летний кубинец Хордан Диас показал в тройном прыжке результат 17,30 м.

Результаты 
Сокращения: WYB — высшее мировое достижение среди юношей | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юноши

Девушки

Смешанная эстафета

Медальный зачёт 
Медали в 39 видах лёгкой атлетики распределились между представителями 28 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионаты мира по лёгкой атлетике среди юношей
Июль 2017 года
2017 год в Кении
Лёгкая атлетика в Кении
Международные спортивные соревнования в Найроби
Чемпионаты мира в Кении